Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2019 fand vom 5. bis 11. August in Moskau statt. Als Austragungsort diente der Sportkomplex am Olympiastadion Luschniki. Die Lettinnen
Tīna Graudiņa und Anastasija Kravčenoka wurden mit einem Sieg im Finale gegen die Polinnen Kinga Wojtasik und Katarzyna Kociołek neue Europameisterinnen. Das Spiel um den dritten Rang gewannen die Spanierinnen Liliana Fernández Steiner und Elsa Baquerizo Macmillan gegen die Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Die Titelverteidigerinnen Sanne Keizer und Madelein Meppelink aus den Niederlanden traten nicht an. Bei den Männern verteidigten die Norweger Anders Mol und Christian Sørum ihren Vorjahres-Titel mit einem Finalsieg gegen die Russen Konstantin Sergejewitsch Semjonow und Ilja Sergejewitsch Leschukow. Dritte wurden die Österreicher Martin Ermacora und Moritz Pristauz.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrundengruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Bei Punktgleichheit zählte der Ballpunktquotient (BPQ). Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen K.-o.-System ging es weiter bis zum Finale. Für Männer und Frauen waren jeweils 100.000 Euro Preisgeld ausgeschrieben. Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 19. Juni 2019 im Ritz-Carlton-Hotel in Moskau statt.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 EM-Special bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2019
Volleyball (Russland)
Sportveranstaltung in Moskau